Ivan Babouchkine, révolutionnaire bolchévique.
 Babouchkine, ville de Russie.
 Rue Babouchkine, rue à Astrakhan en Russie.
 Rue Babouchkine, rue à Saint-Pétersbourg en Russie.